Op de Australian Open 2016 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 20 tot en met 29 januari 2016.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová had de laatste zich afgemeld wegens een bacteriële infectie. Mattek-Sands speelde samen met Sabine Lisicki – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door de voor Australië spelende Russische zussen Anastasia (de oudste) en Arina Rodionova.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zevende geplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun twaalfde gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast al 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza 23.

De Belgische Kirsten Flipkens en Dominika Cibulková uit Slowakije bereikten de derde ronde – daarin moesten zij de duimen leggen voor de zussen Rodionova. Haar landgenote Ysaline Bonaventure en de Roemeense Raluca Olaru bereikten de tweede ronde. Alison Van Uytvanck en Yanina Wickmayer verloren reeds hun openingspartij.

De Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson (Zweden) waren als veertiende geplaatst, maar strandden in de eerste ronde. Ook voor haar landgenote Demi Schuurs en de Tsjechische Denisa Allertová was de eerste ronde het eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.3)
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2016